Родниковский — название населённых пунктов в России:
 
 Родниковский — исчезнувший хутор в Ишимбайском районе Башкортостане.
 Родниковский — хутор в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Родниковский — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Родниковский — хутор в Правдинском районе Калининградской области.
 Родниковский — хутор в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии.
 Родниковский — хутор в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Родниковский — посёлок в Колышлейском районе Пензенской области.
 Родниковский — хутор в Кочубеевском районе Ставропольского края.
 Родниковский — хутор в Предгорном районе Ставропольского края, снят с учёта в 1966 году.

См. также 
 Родниковский переулок
 Родниковский район
 Родниковский сельский совет
 Родниковский сельсовет